Osoby:
 Dorte Warnø Høgh – duńska reżyser
 Jes Høgh – duński piłkarz
 Jonas Høgh-Christensen – duński żeglarz
 Lars Høgh – duński bramkarz

Zobacz też:
 Høegh
 Hoch
 Höch